Branko Vrgoč – calciatore croato 
 Ivan Vrgoč – cestista croato